

Astronomia
3001 Michelangelo – asteroide della fascia principale
Michelangelo – cratere d'impatto presente sulla superficie di Mercurio
Michelangelo – maglia della superficie di Mercurio

Persone 
Michelangelo Buonarroti (1475-1564), scultore, pittore, architetto e poeta italiano
Michelangelo Buonarroti il Giovane (1568-1646), scrittore italiano

Siti storici
Piazzale Michelangelo – piazzale della città di Firenze
Forte Michelangelo – fortezza posta a protezione del porto di Civitavecchia

Altro 
Michelangelo – nome proprio di persona italiano maschile
Michelangelo – documentario del 1938 diretto da Curt Oertel
Michelangelo – membro delle Tartarughe Ninja
Michelangelo – virus informatico
Michelangelo – transatlantico italiano